Buchanan é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Buchanan (Iowa)
Condado de Buchanan (Missouri)
Condado de Buchanan (Virgínia)

Desambiguações de topônimos